Челя́бинск — город на Южном Урале в России, административный центр Челябинской области.

Топоним 
 Челябинск — аэропорт в г. Челябинске.
 железнодорожные станции Челябинского региона Южно-Уральской железной дороги:
 Челябинск-Главный (в городе Челябинске)
 Челябинск-Грузовой (в городе Челябинске)
 Челябинск-Южный (в городе Копейске).
 Челябинск-40, Челябинск-65 — прежние названия города Озёрска в Челябинской области.
 Челябинск-50, Челябинск-70 — прежние названия города Снежинска в Челябинской области.
 Челябинск-Сити — 23-этажное здание делового центра в городе Челябинске.

Астрономия 
 Челябинск — крупный метеорит, упавший на земную поверхность со взрывом 15 февраля 2013 года.
 (21088) Челябинск () — околоземный астероид.

Техника 
 К-442 «Челябинск» — российский ракетный атомный подводный крейсер проекта 949А «Антей», подшефный корабль города Челябинска.
 «Челябинск» — теплоход.

Издания 
 «Челябинск» — журнал.
 «Челябинск» — энциклопедия.

Организации 
 «Челябинск» — футбольный клуб.
 «СТС-Челябинск» — телеканал.
 «ТНТ-Челябинск» — телеканал.

См. также 
 Вечерний Челябинск
 Челябинец
 Челябинский комсомолец